

Letteratura 
Jake Berenson  – protagonista della serie di libri di K. A. Applegate Animorphs
Jake Chambers  – personaggio della serie di libri di Stephen King La torre nera
Jacob Black  – personaggio della serie di libri di Stephenie Meyer Twilight, spesso chiamato Jake

Onomastica
Jake  – variante del nome proprio di persona inglese maschile Jack

Televisione 
Jake 2.0  – serie TV statunitense
Jake Green  – protagonista della serie TV Jericho
Jake il cane  – protagonista della serie TV Adventure Time